Shampoo signifie "shampooing" en anglais.

Shampoo peut également désigner:
 Shampoo, un film américain.
 Shampoo, un groupe de musique des années 1990.
 Shampoo, un personnage de Ranma 1/2.
Shampoo, chaine de salon de coiffure